Бетанкур (, , ) — фамилия французского происхождения.

Известные носители 
 Бетанкур, Августин Августинович (1758—1824) — российский инженер-механик и строитель испанского происхождения.
Бетанкур, Алехандра (род. 1987) — колумбийская регбистка.
 Бетанкур, Альфонс Августинович (1805—1875) — российский генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Бетанкур, Альфредо (1914—2013) — сальвадорский писатель и педагог.
 Бетанкур, Ана (1832—1901) — участница войн за независимость Кубы, борец за права женщин.
 Бетанкур, Джон Грегори (род. 1963) — американский писатель-фантаст.
 Бетанкур, Жан де (1362—1425) — французский мореплаватель начала эпохи Великих географических открытий.
 Бетанкур, Ингрид (род. 1961) — колумбийский политик, шесть лет (2002—2008) проведшая в плену военизированной группировки ФАРК.
 Бетанкур, Карлос (род. 1989) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, c 2016 года выступающий за команду Movistar Team.
 Бетанкур, Мария (род. 1947) — кубинская метательница диска, участница двух Олимпийских игр.
 Бетанкур, Педро де Сан-Хосе (1626—1667) — католический святой, миссионер, первый святой Канарских островов и Гватемалы.
 Бетанкур, Ромуло (1908—1981) — президент Венесуэлы с 1945 по 1948 год и с 1959 по 1964 год.

 Бетанкур Куартас, Белисарио (1923—2018) — президент Колумбии с 1982 по 1986 год.

См. также 
 Мост Бетанкура
 
 Бетанкур-ан-Во
 Бетанкурия